Anderson ili Andersson je prezime švedskog podrijetla. Usporedno se pored Švedske razvilo i u Škotskoj. U prijevodu znači "Andersov (Andrijin) sin".

U Brazilu se često koristi i kao osobno ime.

Poznati Andersoni 
Alan Anderson, američki košarkaš
Anderson Luís de Abreu Oliveira, brazilski nogometaš
Gillian Anderson, američka glumica
Sherwood Anderson, američki književnik
Pamela Anderson, kanadska glumica
Paul Thomas Anderson, američki redatelj
Ryan Anderson, američki košarkaš
Richard Dean Anderson, američki glumac
Craig Anderson, američki hokejaš na ledu
Jermaine Anderson, kanadski hokejaš na ledu
Carl David Anderson, američki fizičar
Roberto Anderson, argentinski hokejaš na travi

Vidi još 
 Andersen

Prezimena